VOBL steht für:
 Bengaluru International Airport, Flughafen in Indien (ICAO-Code)

VOBl. steht für:
 Verordnungsblatt, behördliches Mitteilungsblatt für amtliche Verordnungen

VOBL